Notes et références 

Langnau